

No Brasil 
 Igreja Nossa Senhora dos Anjos (Gravataí) – no Rio Grande do Sul

Em Portugal 
 Igreja Matriz da Almendra – ou Igreja de Nossa Sennhora dos Anjos, em Almendra, Vila Nova de Foz Côa
 Igreja dos Anjos – ou Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, em Lisboa
 Igreja Matriz de Monção – ou Igreja de Santa Maria dos Anjos, em Monção
 Igreja Matriz de Ponte de Lima – ou Igreja de Santa Maria dos Anjos, em Ponte de Lima
 Igreja Matriz de Valença – ou Igreja de Santa Maria dos Anjos, em Valença
 Igreja de Nossa Senhora dos Anjos (Água de Pau) – em Lagoa, Açores
 Igreja de São Francisco de Azurara – ou Igreja do Convento de Nossa Senhora dos Anjos ou Igreja de São Donato, em Vila do Conde
 Torre da Igreja de Nossa Senhora dos Anjos – na Santa Cruz da Graciosa, Açores

Ver também 

 

Nossa Senhora Anjos